Groff ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Groff (1712–1774), deutscher Bildhauer 
 Charles Wister Groff (1898–1987), US-amerikanischer Philanthrop
 Claudio Groff, italienischer Übersetzer 
 Jean-François Groff (* 1968), französischer Telekommunikationsingenieur; eine der Schlüsselfiguren in der frühen Entwicklung des World Wide Web am CERN
 Joël Groff (* 1968), luxemburgischer Fußballspieler
 Jonathan Groff (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Lauren Groff (* 1978), US-amerikanische Schriftstellerin
 Sarah Groff (* 1981), US-amerikanische Triathletin
 Ulysses Grant Groff (1865–1950), Großgrundbesitzer und Philanthrop in Pennsylvania und Massachusetts

Groff bezeichnet auch:

 Groff, eine freie Software für Textsatz
 Verfahren von Groff, eine Heuristik zur Bestellmengenplanung 
 Groff, historische Bezeichnung der Insel Grafenwerth bei Bad Honnef